III церемония вручения премии «Гойя» () — состоялась 22 марта 1989 года в мадридском Дворце конгрессов. Ведущие — Вероника Форке и Антонио Ресинес.

Номинации

Главные премии

Другие номинации

Премия «Гойя» за заслуги 
 Империо Архентина

Ссылки 
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 1989 года
 Официальный сайт

1989
События 22 марта
март 1989 года
1989 год в Испании
Кинопремии 1989 года